

«Moscow Mathematical Journal» — математический научный журнал, с 2001 года издаваемый Независимым Московским университетом. Журнал выходит на английском языке четыре раза в год и распространяется Американским математическим обществом. Журнал входит в список ВАК. На 2015 год его показатель  равен 0,76.

Журнал принимает к публикации высококачественные исследовательские статьи по математике со всего мира. Цель журнала состоит в том, чтобы сделать статьи — по крайней мере, формулировку основных результатов и их значение — понятным для широкой математической аудитории, а не для узкого класса специалистов. Своей особенностью журнал провозглашает то, что он поощряет статьи, которые содержат важные результаты и включают подробное введение, показывающее мотивацию исследования и связь полученных результатов с другими работами.

Материалы из этого журнала могут свободно распространяться в образовательных и научных целях при условии, что даётся ссылка на источник.

Редакция

Редакторы 
 Гусейн-Заде, Сабир Меджидович
 Ильяшенко, Юлий Сергеевич
 Цфасман, Михаил Анатольевич

Редакционная коллегия 

 Аносов, Дмитрий Викторович
 Артёмов, Сергей Николаевич
 Белавин, Александр Абрамович
 Бухштабер, Виктор Матвеевич
 Васильев, Виктор Анатольевич
 Влэдуц, Сергей Георгиевич
 Гинзбург, Виктор Александрович
 Гукенхеймер, Джон
 Картье, Пьер
 Каток, Анатолий Борисович
 Кириллов, Александр Александрович
 Кричевер, Игорь Моисеевич
 Ландо, Сергей Константинович
 Лаффорг, Лоран
 Макферсон, Роберт
 Маргулис, Григорий Александрович
 Надирашвили, Николай Семёнович
 Неретин, Юрий Александрович
 Новиков, Сергей Петрович
 Палис, Жакоб
 Смейл, Стивен
 Сосинский, Алексей Брониславович
 Фейгин, Борис Львович
 Хованский, Аскольд Георгиевич
 Шлосман, Семён Бенсионович

Примечания 

Журналы Высшей школы экономики
Математические журналы